Spiegelsberg ist der Ortsname von

 Spiegelsberg (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Spiegelsberg (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Spiegelsberg (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern

 Spiegelsberg (Gemeinde Amstetten), Ortsteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Spiegelsberg (Gemeinde Lassing), Ortschaft der Gemeinde Lassing, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Spiegelsberge
 Spiegelberg (Begriffsklärung)